Моль — одиниця кількості речовини в системі SI
 Моль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Моль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє
 Моль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос
 Моль — Друга книга американського письменника Джеймса Салліса з серії романів про Лью Ґріффіна

Прізвище 
 Роберт фон Моль () — німецький правник та державознавець.